Renat Kharisovich Sabitov ou Renat Xaris ulı Sabitov - respectivamente, em russo, Ренат Харисович Сабитов e, no cirílico tártaro, Ренат Харис улы Сабитов, (Moscou, 13 de junho de 1985) - é um futebolista russo de etnia tártara.

Sua atual equipe é o Spartak Moscou.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Sabitov
Sabitov
Futebolistas do Spartak Moscovo